Ineu több román település neve
 Borosjenő Arad megyében
 Köröskisjenő Bihar megyében
 Csíkjenőfalva Hargita megyében